Anthonie Heinsius – politico olandese
 Daniel Heinsius – filologo olandese
 Johann Ernst Heinsius – pittore tedesco
 Nikolaes Heinsius il Vecchio – filologo classico e diplomatico olandese
 Nikolaes Heinsius il Giovane – medico e scrittore olandese
 Wilhelm Heinsius – editore tedesco